Název Cartagena nese více zeměpisných bodů:
  Cartagena – město ve Španělsku
  Cartagena (Chile) – město v Chile
  Cartagena (Kolumbie) – město v Kolumbii

Externí odkazy